Wolf, een zoogdier
 Wolf (doorverwijspagina)
 Wolven (televisieserie), een Belgische televisieserie

Zie ook 
 Grijze Wolven
 Welpen en Wolven
 Wolvenberg (doorverwijspagina)
 Wolvenburg
 Wolvendreef
 Wolvenkinderen